Biografies:
 Adolfo Samper Bernal (Bogotà, 1900 – ?), pintor i caricaturista colombià.
 Ricardo Samper e Ibáñez (València, 1881 - Ginebra, 1938), advocat i polític espanyol, president del govern espanyol (1934) durant la Segona República.
 Baltasar Samper i Marquès (Palma, 1888 - Ciutat de Mèxic, 1966), músic, compositor i estudiós de la música popular
 Sergi Samper i Montaña (Barcelona, 1995), futbolista català
 Daniel Samper Pizano (Bogotà, 1945), advocat, escriptor i periodista.
 Ernesto Samper Pizano (Bogotà, 1950), advocat, economista i polític, president de Colòmbia (1994 - 1998).
 Genís Samper Triedu, escolapi, educador, vinculat a l'escoltisme catòlic.
 Geografia
 Samper de Calanda, municipi de la província de Terol (Espanya).
 Samper del Salz, municipi de la província de Saragossa (Espanya)